Negocjator – osoba biorąca udział w negocjacjach
 Negocjator – amerykański film z roku 1998